В 2016 было  выпущено 32 разновидностей монет.

Примечания 

Памятные монеты евро